Эль-Висо-де-Сан-Хуан () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 53 км². Население — 3558 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо